Niemcy:
 Wasungen – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Schmalkalden-Meiningen
 Wasungen-Amt-Sand – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Schmalkalden-Meiningen

Inne:
 Wasungen – ród